C10H9N – formula molecolare dell'1-naftilammina
C10H9N – formula molecolare della 2-naftilammina

Formule molecolari